Baidu () — китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система с таким же названием — лидер среди китайских поисковых систем. Занимает четвёртое место на глобальном рынке поисковиков с долей 1,06 % (на Google приходится 92,7 %). Штаб-квартира находится в Пекине, зарегистрирована на Каймановых островах. На китайский рынок приходится 98 % выручки компании, попытки выйти на рынки других стран успеха не имели.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год заняла 297-е место, в том числе 186-е по рыночной капитализации, 181-е по чистой прибыли, 675-е по обороту и 693-е по активам; из китайских компаний в этом списке заняла 45-е место.

Baidu также имеет онлайн-энциклопедию — Энциклопедию Байду, которая обогнала Китайскую Википедию.

В настоящее время выпускает (совместно с немецкими производителями) Baidu Antivirus 2013 Beta. Антивирусная программа сочетает в себе движок Baidu Antivirus и облачный движок Baidu Cloud Security вместе с антивирусным движком Avira Antivirus для предоставления комплексной защиты от всех видов онлайн-угроз. Также компания известна своим приложением для Андроид телефонов — Baidu Root — программой для рутинга.

В 2017 году компания Baidu вошла в блокчейн-консорциум Hyperledger, чтобы объединить усилия в разработке распределенных сетей с такими гигантами как Accenture, IBM, JPMorgan Chase и др.

История компании 
Основана в 2000 году, основатели — Робин Ли и , получившие высшее образование в США. $1,2 млн стартового капитала привлекли от американских венчурных компаний. Название компании взяли из поэмы времен династии Сун, буквально оно означает «сто раз». Через год получили от венчурных компаний ещё $10 млн инвестиций. В 2004 году Baidu стала лидирующей поисковой системой в Китае.

В 2005 году компания осуществила IPO на бирже NASDAQ, при размещении акции Baidu установили рекорд десятилетия — к концу торговой сессии они подорожали более чем в четыре раза. В декабре 2007 года Baidu стала первой китайской компанией, акции которой были включены в индекс NASDAQ-100.

Утром 12 января 2010 года сайт подвергся атаке хакеров из «Иранской киберармии» (Iranian Cyber Army). Злоумышленники изменили DNS записи и перенаправили трафик на другой сайт.

В ноябре 2012 года был куплен контрольный пакет акций компании iQIYI, Inc., занимающейся онлайн видео. В ноябре 2018 года часть её акций была размещена на бирже NASDAQ с тикером «IQ»; размещение акций принесло $2,4 млрд. В 2018 году подразделение финансовых услуг (потребительского кредитования и управления активами) было выделено в самостоятельную компанию Du Xiaoman.

В январе 2021 года Baidu создала совместное предприятие с Geely Automobile по производству интеллектуальных автомобилей.

Деятельность 
Основные веб-сервисы:
 Baidu Search — поисковая система, включающая распознавание речи и изображений;
 Haokan — портал видеоматериалов (как любительских, загруженных пользователями, так и профессиональных);
 Quanmin — портал видеоклипов (обычно менее 1 минуты) с возможностью редактирования, добавления эффектов и рассылки;
 Baidu Post Bar — социальная сеть;
 Baidu Knows — справочная служба; сервис позволяет разместить вопрос или ответить на имеющиеся вопросы;
 Baidu Maps — электронные карты;
 Baidu Input Method Editor (Baidu IME) — система ввода иероглифов;
 Baidu Baike — крупнейшая в Китае онлайн-энциклопедия;
 Baidu Translate — служба онлайн-переводов;
 Baidu Space —  веб-журналы и блоги;
 Baidu Patent Search — поисковая система зарегистрированных патентов, предоставляет основную патентную информацию;
 Baidu Anti-Virus — предоставляет пользователям антивирусную защиту;
 Baidu Browser — веб-браузер;
 Apollo Go — платформа автономного вождения.

Байдупедия 

20 апреля 2006 года ведущий китайский поисковик заявил о запуске альтернативного проекта — «Байдупедии» (百度百科). Уже через три недели она обогнала китайскую Википедию по числу статей. В настоящее время Байдупедия содержит более 15 000 000 статей. Правки, вносимые в Байдупедию, становятся видны не сразу, а проходят через модераторов и, предположительно, цензоров: например, в ней нет статьи о независимости Тайваня. В то же время в Байдупедии есть статья о Википедии, в которой Википедия описывается в нейтрально-положительном ключе. Длительное время в ней содержалась информация о её блокировке в КНР, и даже давались ссылки на зеркала Википедии, по которым можно было зайти на её главную страницу. Через некоторое время ссылки на зеркала были убраны, была оставлена лишь ссылка на официальную главную страницу , по которой, однако, из Китая зайти в Википедию до снятия блокировки было нельзя.

Перспективные разработки 
 DuerOS — электронный консультант с синтезатором речи и базой данных в различных отраслях.
 Apollo — самоуправляемые автомобили. В 2016 году президент Baidu Чжан Яцинь заявил, что в его планах начать массовое производство самоуправляемых автомобилей. По оценкам главы компании, на это понадобится около пяти лет; в июле 2017 года совместно с Kinglong Automotive был выпущен первый самоуправляемый микроавтобус Apolong L4.
 Baidu Cloud — облачные вычисления.
 ERNIE -  чат-бот, который способен генерировать тексты, писать код для несложных программ и т.д. Он основан на большой языковой модели ERNIE, разработанной в 2019 году и имеющей уже третье поколение. На данный момент в компании проводят внутреннее тестирование нейросети. Ее запуск планируется в марте 2023 года. Чат-бот собираются внедрить во все продукты компании.

iQIYI 
iQIYI является ведущей в КНР платформой по предоставлению видеоконтента, средняя посещаемость в 2018 году составляла 455 млн пользователей в месяц, за месяц пользователи просматривали 9,6 млрд часов видеоматериалов. Часть контента производится самой компанией, остальное демонстрируется по лицензии. Выручку компании iQIYI составляет реклама и платная подписка для получения дополнительных услуг (на конец 2018 года было 86,1 млн подписчиков).

Финансовые показатели

Примечания

Ссылки 

 Baidu, Inc. на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам

Сайты Китая
Поисковые системы
Интернет-компании Китая
Компании Пекина
Компании, входящие в индекс NASDAQ-100